Yellow Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Yellow Creek Township (Chariton County, Missouri)
 Yellow Creek Township (Linn County, Missouri)
 Yellow Creek Township (North Carolina)
 Yellow Creek Township (Ohio)